Транспозаза — это фермент, связывающий одноцепочечную ДНК и встраивающий последнюю в геномную ДНК. Транспозоны класса 2 кодируют транспозазу, которая позволяет транспозонам быть вырезанным из геномной ДНК и встроенным в другие места.

Фермент транспозаза имеет классификационный номер EC 2.7.7.

Транспозаза связывается с Р-элементами дрозофилы.

Ферменты
Мобильные генетические элементы